Степа́н Григо́рьев:
 Григорьев, Степан (1773—?) — русский художник.
 Григорьев, Степан Алексеевич (1846—1874) — русский поэт-самоучка.
 Григорьев, Степан Степанович (1921—1993) — советский и российский теоретик музыки.
 Примечания